Gabino Olaso Zabala (1869-1936) – sacerdote agostiniano spagnolo, beato della Chiesa cattolica
Leire Zabala – calciatrice spagnola
Zabala (Tell Ibzeikh) – città sumera
Zăbala – comune della Romania nel distretto di Covasna